Кубок Восточной Азии по футболу 2015 года — шестой футбольный турнир среди сборных, представляющих Восточную Азию. Кубок проводится под эгидой Федерации футбола Восточной Азии (ЕАФФ). Финальный турнир проводился в 2015 году в Китае.

Отборочный турнир 
Все 10 стран-участниц ЕАФФ были допущены к розыгрышу, причём три сильнейшие сборные (по рейтингу ФИФА и итогам прошлого турнира): Японии, Китая и Южной Кореи были допущены непосредственно в финальную часть розыгрыша. Остальные 7 сборных должны были выявить четвёртого участника финального турнира в квалификационном соревновании, разделённом на два этапа. На первом из них четыре слабейшие (по рейтингу) сборные региона соревновались друг с другом в однокруговом турнире, победитель которого проходил во второй этап.

Отборочный раунд 1 
Первый отборочный раунд проходил на Гуаме 21-25 июля 2014 года. В нём принимали участие четыре сборные.

Отборочный раунд 2 
Матчи прошли 13-19 ноября 2014 года на Тайване.

Финальный турнир 
Финальный турнир проходил в Китае со 2 по 9 августа 2015 года.

Участники финала 
  КНР
  Япония
  Южная Корея
  КНДР

Награды

Победитель

Ссылки 

Футбол в Азии в 2015 году
Чемпионаты Восточной Азии по футболу
Август 2015 года
Спорт в Китае в 2015 году
Международные соревнования по футболу в Китае